Die Fußball-Oberliga Berlin 1983/84 war die zehnte Spielzeit der vom Verband Berliner Ballspielvereine durchgeführten Oberliga Berlin.

Der Oberligaaufsteiger Blau-Weiß 90 Berlin wurde Meister und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga, in der sie als Erster in der Nordgruppe den Aufstieg sicherten. An der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde nahm Vizemeister Tennis Borussia Berlin teil, in der die Mannschaft in der 1. Runde gegen den späteren Amateurmeister Offenburger FV verlor.

In die untergeordnete Landesliga stiegen die Vorjahres-Aufsteiger Preußen Wilmersdorf und BSC Rehberge 1945 ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison nach jeweils zweijähriger Abwesenheit der SC Gatow und Union 06 Berlin auf.



Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 239 Spielen kamen 63.987 Zuschauer (ø 268 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 7.492 Tennis Borussia Berlin – Blau-Weiß 90 Berlin (28. Spieltag)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 13 TuS Makkabi Berlin – Rapide Wedding (13. Spieltag)

Berliner-Meister

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga

Spiele 
Gruppe Nord

|}

Abschlusstabelle 

|}

Literatur 
 
 

1984
Fußballsaison 1983/84